A női 3 méteres műugrást a 2009-es úszó-világbajnokságon július 20-án és 21-én rendezték meg. Előbb a selejtezőt és az elődöntőt, másnap a döntőt.

Érmesek

Eredmények
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak
Kékkel kiemelve az elődöntőbe jutottak

Források
Rajtlista 
Selejtező
Elődöntő
Döntő

N03